GWG steht als Abkürzung für:
 Geldwäschegesetz
 Geringwertiges Wirtschaftsgut
 GWG Gemeinnützige Wohnstätten- und Siedlungsgesellschaft in München
 GWG Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen mbH
 Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Wuppertal
 Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft, heute Gesellschaft für Wohnen und Bauen in Hamburg; siehe SAGA Unternehmensgruppe
 Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel
 Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft in der DDR
 Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Linz GmbH
 Geographie-Wirtschaft-Gemeinschaftskunde, einen Fächerverbund an Gymnasien in Baden-Württemberg
 Gerechtfertigter wahrer Glaube, siehe Gettier-Problem
 GwG Gesellschaft für Personzentrierte Psychotherapie und Beratung, 1970 bis 2012 Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie (woher die Abkürzung ihren Ursprung hat)
 Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte
 GWG Gesellschaft für wissenschaftliche Gerichts- und Rechtspsychologie Salzgeber und Partner
 GWG Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG, ein Tochterunternehmen der R+V Versicherung
 Göttinger Wählergemeinschaft
 GWG Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Fulda

GWG